Seignette ist der Name von:
Elie Seignette (1632–1698), französischer Apotheker und Chemiker in La Rochelle, Entdecker des Seignettesalzes
 Pierre Seignette (1660–1719), französischer Apotheker, Sohn von Elie

Siehe auch Seignettesalz